Retrogradation hat folgende Bedeutungen:
 das Zusammenbrechen der exponentiellen Wachstumsrate am Ende der Massenvermehrung einer Tierart, siehe Gradation (Zoologie)
 in der Sedimentologie die landwärts gerichtete Verlagerung eines Sedimentationskörpers, siehe Retrogradieren
 die Rückbildung zuvor verkleisterter Stärke, siehe Retrogradation (Chemie)